Bois-le-Roi kan syfta på:

 Bois-le-Roi, Eure, fransk kommun i departementet Eure i regionen Normandie, 
 Bois-le-Roi, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,